Isla Darwin ist der Name folgender Inseln:

 Isla Darwin (Galápagos), Vulkaninsel der Galápagos-Inseln, Ecuador
 Isla Darwin (Chile), Insel in der Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, Chile